El Koya Raymi Quilla (en quechua, Quya Raymi Killa) corresponde al noveno mes del calendario inca. También era llamado Satuaiquis o Puzcuaiquiz por los cronistas del siglo XVI.

En este mes se llevaba a cabo una gran fiesta dedicada a la Coya y también a la Luna (Mama Quilla), principal divinidad femenina. Se efectuaba durante el equinoccio de primavera, y lo más importante es que se realizaba el ritual de purificación, conocido como Citua, con el cual se expulsaban las enfermedades de la ciudad del Cuzco. Además garcilazo afirmaba que tiraban al río a 4 incas de sangre para que ellos liberaran los males en nombre de todos los incas.

Véase también 
 Calendario incaico

Calendario incaico
Fiestas tradicionales